

Реметинець — село в громаді Градець
Реметинець — місцевість Загреба на південь від річки Сави
Реметинець — міське селище в Новому Марофі
Реметинець  — розмовна назва загребської в'язниці